Евге́ний Оле́гович Луце́нко (родился 25 февраля 1987, Оренбург, СССР) — российский футболист, нападающий тульского «Арсенала».

Карьера 
Воспитанник московской «ФШМ-Торпедо». Закончив эту футбольную школу, подписал свой первый профессиональный контракт с «Торпедо» (Москва). Первый матч за основную команду сыграл 24 сентября 2004 года против «Крыльев Советов», первый гол забил 24 сентября 2005 года в ворота московского «Локомотива». В 2009-м Луценко был внесён в официальную заявку клуба «Ставрополье-2009» (12 матчей), после чего перешёл в «Ростов» (11 матчей) с последующей арендой в белгородский «Салют» (11 матчей, 1 гол). В 2011-м перешёл в хабаровский клуб «СКА-Энергия», где получил постоянную практику в нападении (75 матчей, 21 гол), а в 2013-м стал игроком саранской «Мордовии». Вместе с саранским клубом Луценко вернулся в премьер-лигу, где в сезоне 2015/16 с десятью мячами стал лучшим бомбардиром клуба и поделил 6-ю строчку с Мамаевым и Мельгарехо в списке бомбардиров всего чемпионата.

20 июня 2016 года стал игроком московского «Динамо». В составе «бело-голубых» стал победителем Первенства ФНЛ 2016/17 и вернулся с «Динамо» в РФПЛ.

13 июня 2019 года «Динамо» на своём сайте объявило что Луценко покинул клуб, а уже 16 июня 2019 он перешел в тульский «Арсенал».

Стал лучшим бомбардиром «Арсенала» в сезоне 2019/20, забив 15 мячей, причём все с игры и 9 головой, сделав новый рекорд РПЛ.

Карьера в сборной 
В 2007 году играл в молодёжной сборной России по футболу, дебютировав в товарищеском матче против молодёжной сборной Нидерландов по футболу, матч закончился поражением со счётом 3:0, затем сыграл в матче против молодёжной сборной Израиля по футболу, матч закончился нулевой ничьёй, после играл в матче против сборной Словакии по футболу (до 21 года), где забил единственный матч за молодёжную команду, матч закончился победой России со счётом 1:3, последний матч в сборной молодёжного возраста провёл против Сборной Казахстана по футболу (до 21 года) в рамках отбора на Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2009, где получил жёлтую карточку и был заменён, матч закончился технической победой россиян (0:3) из-за выхода на поле дисквалифицированного игрока соперника.

Достижения 
«Мордовия»
 Победитель первенства ФНЛ: 2013/14

«Динамо» (Москва)
 Победитель первенства ФНЛ: 2016/17

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Евгений Луценко на сайте ФК «Торпедо» (archive.org)
 Статистика на сайте onedivision.ru

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Ставрополье-2009»
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Арсенал» Тула